Eric Chavez (ur. 1965) – filipiński bokser
 Eric Chavez (ur. 1977) – amerykański baseballista